Le terme Boulevard Saint-Pierre peut faire référence à :
 le boulevard Saint-Pierre à Caen
 le boulevard Saint-Pierre à Colmar